Fylkesväg 2 i Trøndelag fylke går mellan Nustad och Sulåmo i Meråkers kommun i Norge. Vägen är 22,8 km lång.

Korsande vägar 
E14
Fylkesväg 5

Fylkesvägar i Trøndelag fylke
Meråkers kommun